Vance může být:

rodné jméno osob
 Vance Brand (* 1931) – americký letecký inženýr, zkušební pilot a kosmonaut z projektu Apollo a velitel letů s raketoplány

příjmení osob
 Courtney B. Vance (* 1960) – americký herec
 Cyrus Vance (1917–2002) – americký politik a diplomat
 Foy Vance (* 1974) – hudebník a písničkář ze Severního Irska
 Jack Vance (1916–2013) – americký důlní inženýr, fyzik, scenárista a spisovatel